Бори́с Серге́евич Ме́зенцев (1911 — 1970) — советский . Заслуженный архитектор РСФСР (1969). Лауреат Ленинской (1972 — посмертно) и Сталинской премии второй степени (1949). Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография 
Б. С. Мезенцев родился а в Туле. 1929—1935 годы — обучение в МАРХИ, продолжает преподавать там же. 1969 год — становится профессором.

Б. С. Мезенцев умер 18 ноября 1970 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

С 1974 года имя своего первого директора — Бориса Сергеевича Мезенцева носит ЦНИИЭП зданий культуры, спорта и управления.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1972 — посмертно) — за архитектурный проект Ленинского мемориала в Ульяновске
 Сталинская премия второй степени (1949) — за архитектурный проект высотного здания Министерства транспортного строительства у Красных Ворот в Москве
 заслуженный архитектор РСФСР (1969)
 два ордена Трудового Красного Знамени и медали

Работы 

В первые послевоенные годы Мезенцев включается в работу по восстановлению разрушенных войной городов. По его проектам строятся железнодорожные вокзалы в Смоленске, Харькове, Витебске, Бородине, Ярцеве (1946—51). Вехой для зодчего стал проект высотного здания у Красных Ворот в Москве (1949—53, совместно с А. Н. Душкиным); Государственная премия СССР, 1949). Кроме этого, в Москве по проектам Мезенцева построены Дворец тяжёлой атлетики, здание для Академии наук, административное здание на Петровке, 38 (1952—59). С 1951 года он возглавлял мастерскую института «Моспроект», которая вела проектирование нового Юго-Западного района Москвы (1954—1961). В своем творчестве Мезенцев использовал принципы ордерной архитектуры.

Когда в 1964 году был организован Центральный научно-исследовательский и проектный институт зрелищных и спортивных сооружений (ЦНИИЭП), Мезенцев стал его первым директором и творческим руководителем. На основании опыта, приобретённого при проектировании Юго-Западного района, а также центров Перми, Ташкента (1965—1968) и Томска, Мезенцев сформулировал новые градостроительные концепции. За эту работу ему была присуждена ученая степень доктора архитектуры. Одной из последних работ зодчего был Ленинский мемориал в Ульяновске (1967—1970).

Все эти годы Мезенцев активно занимался живописью, проявив себя талантливым пейзажистом. В числе первых получил звание заслуженного архитектора РСФСР. Детище мастера — Центральный научно-исследовательский и проектный институт зрелищных и спортивных сооружений — теперь носит имя Мезенцева.

 1946—1951: Железнодорожные вокзалы в Харькове, Витебске, Смоленске, Бородине
 1949—1953: Высотное здание на Лермонтовской площади (у Красных ворот) в Москве (соавтор А. Н. Душкин)
 1952—1958: Реконструкция здания Московского уголовного розыска на улице Петровке, 38
 1954: Железнодорожный вокзал на платформе Ленинская, близ музея заповедника Горки Ленинские
 1963—1973: Высотное здание проектных организаций на проспекте Вернадского в Москве
 1965—1967: Здание Совета Министров Узбекской ССР в Ташкенте
 1967—1970: Ленинский мемориал в Ульяновске.
 1954—1961: Градостроительные проекты, в том числе нескольких жилых кварталов Юго-Западного района Москвы

Вокзалы

Другие постройки

Примечания 

Выпускники МАРХИ
Преподаватели МАРХИ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС
Архитекторы Витебска
Архитекторы Ташкента
Архитекторы Харькова
Архитекторы Смоленска
Архитекторы Москвы
Архитекторы Ульяновска